18. mistrovství světa  v házené proběhlo ve dnech 20. 1. – 2. 2. v Portugalsku.

Mistrovství se zúčastnilo 24 mužstev, rozdělených do čtyř šestičlenných skupin. První čtyři týmy postoupily do čtyř čtvrtfinálových skupin, týmy z prvního a druhého místa postoupily do play off. Mistrem světa se stalo družstvo Chorvatska.

Výsledky a tabulky

Základní skupiny

Skupina A 

 Tunisko –  Kuvajt 29:20 (16:10)

20. ledna 2003 (15:30) - Guimarães

 Srbsko –  Polsko 24:20 (12:9)

20. ledna 2003 (18:30) - Guimarães

 Španělsko –  Maroko 23:18 (13:8)

20. ledna 2003 (20:30) - Guimarães

 Kuvajt –  Srbsko 14:36 (3:20)

21. ledna 2003 (15:30) - Guimarães

 Maroko –  Tunisko 24:28 (15:14)

21. ledna 2003 (18:30) - Guimarães

 Polsko –  Španělsko 25:34 (16:17)

21. ledna 2003 (20:30) - Guimarães

 Maroko –  Kuvajt 22:25 (9:11)

23. ledna 2003 (15:30) - Guimarães

 Tunisko –  Polsko 22:24 (11:11)

23. ledna 2003 (18:30) - Guimarães

 Španělsko –  Srbsko 22:20 (12:9)

23. ledna 2003 (20:30) - Guimarães

 Španělsko –  Kuvajt 45:18 (24:8)

25. ledna 2003 (16:00) - Guimarães

 Srbsko –  Tunisko 28:27 (20:10)

25. ledna 2003 (18:00) - Guimarães

 Polsko –  Maroko 35:29 (17:12)

25. ledna 2003 (20:00) - Guimarães

 Tunisko –  Španělsko 25:33 (13:18)

26. ledna 2003 (16:00) - Guimarães

 Srbsko –  Maroko 34:20 (17:9)

26. ledna 2003 (18:00) - Guimarães

 Kuvajt –  Polsko 21:36 (10:15)

26. ledna 2003 (20:00) - Guimarães

Skupina B 

 Německo –  Katar 40:17 (23:8)

20. ledna 2003 (14:15) - Viseu

 Island –  Austrálie 55:15 (23:6)

20. ledna 2003 (17:00) - Viseu

 Portugalsko –  Grónsko 34:19 (20:8)

20. ledna 2003 (19:00) - Viseu

 Austrálie –  Německo 16:46 (6:24)

21. ledna 2003 (14:15) - Viseu

 Grónsko –  Island 17:30 (8:16)

21. ledna 2003 (17:00) - Viseu

 Katar –  Portugalsko 21:31 (10:15)

21. ledna 2003 (19:00) - Viseu

 Německo –  Grónsko 34:20 (20:11)

23. ledna 2003 (14:15) - Viseu

 Austrálie –  Katar 23:28 (10:14)

23. ledna 2003 (17:00) - Viseu

 Island –  Portugalsko 29:28 (14:13)

23. ledna 2003 (19:00) - Viseu

 Portugalsko –  Německo 29:37 (15:19)

25. ledna 2003 (15:15) - Viseu

 Island –  Katar 42:22 (24:9)

25. ledna 2003 (17:15) - Viseu

 Grónsko –  Austrálie 21:26 (12:12)

25. ledna 2003 (19:15) - Viseu

 Německo –  Island 34:29 (20:16)

26. ledna 2003 (16:15) - Viseu

 Portugalsko –  Austrálie 42:20 (22:11)

26. ledna 2003 (18:15) - Viseu

 Katar –  Grónsko 28:23 (15:8)

26. ledna 2003 (20:15) - Viseu

Skupina C 

 Rusko –  Maďarsko 31:30 (15:14)

20. ledna 2003 (15:00) - Madeira

 Chorvatsko –  Argentina 29:30 (18:13)

20. ledna 2003 (17:00) - Madeira

 Francie –  Saúdská Arábie 30:23 (14:10)

20. ledna 2003 (20:00) - Madeira

 Argentina –  Rusko 26:26 (11:15)

21. ledna 2003 (15:00) - Madeira

 Saúdská Arábie –  Chorvatsko 18:25 (10:8)

21. ledna 2003 (18:00) - Madeira

 Maďarsko –  Francie 24:29 (10:18)

21. ledna 2003 (20:00) - Madeira

 Rusko –  Chorvatsko 26:28 (10:12)

23. ledna 2003 (15:00) - Madeira

 Maďarsko –  Saúdská Arábie 36:25 (22:12)

23. ledna 2003 (18:00) - Madeira

 Francie –  Argentina 35:18 (14:6)

23. ledna 2003 (20:00) - Madeira

 Argentina –  Maďarsko 23:35 (15:15)

25. ledna 2003 (15:00) - Madeira

 Chorvatsko –  Francie 23:22 (11:10)

25. ledna 2003 (17:00) - Madeira

 Rusko –  Saúdská Arábie 34:17 (19:8)

25. ledna 2003 (19:00) - Madeira

 Chorvatsko –  Maďarsko 30:29 (16:13)

26. ledna 2003 (15:00) - Madeira

 Saúdská Arábie –  Argentina 31:30 (14:14)

26. ledna 2003 (17:00) - Madeira

 Francie –  Rusko 31:15 (15:6)

26. ledna 2003 (19:00) - Madeira

Skupina D 

 Alžírsko –  Brazílie 22:22 (10:11)

20. ledna 2003 (15:00) - São João da Madeira

 Švédsko –  Egypt 29:23 (14:13)

20. ledna 2003 (18:30) - São João da Madeira

 Dánsko –  Slovinsko 33:24 (17:10)

20. ledna 2003 (20:30) - São João da Madeira

 Egypt –  Alžírsko 25:25 (13:13)

21. ledna 2003 (15:00) - São João da Madeira

 Slovinsko –  Švédsko 29:25 (14:12)

21. ledna 2003 (18:30) - São João da Madeira

 Brazílie –  Dánsko 24:28 (10:11)

21. ledna 2003 (20:30) - São João da Madeira

 Slovinsko –  Egypt 26:27 (14:13)

23. ledna 2003 (15:00) - São João da Madeira

 Švédsko –  Brazílie 29:21 (12:12)

23. ledna 2003 (18:30) - São João da Madeira

 Dánsko –  Alžírsko 22:19 (9:13)

23. ledna 2003 (20:30) - São João da Madeira

 Alžírsko –  Švédsko 28:32 (12:17)

25. ledna 2003 (13:00) - São João da Madeira

 Brazílie –  Slovinsko 27:30 (10:15)

25. ledna 2003 (18:00) - São João da Madeira

 Dánsko –  Egypt 35:26 (18:12)

25. ledna 2003 (20:00) - São João da Madeira

 Švédsko –  Dánsko 32:28 (19:14)

26. ledna 2003 (16:00) - São João da Madeira

 Egypt –  Brazílie 31:24 (17:11)

26. ledna 2003 (18:00) - São João da Madeira

 Alžírsko –  Slovinsko 25:35 (13:16)

26. ledna 2003 (20:00) - São João da Madeira

Čtvrtfinále

Skupina A 

 S hvězdičkou = zápasy započítané ze základní skupiny.

 Island –  Polsko 33:29 (14:17)

29. ledna 2003 (18:30) - Caminha

 Španělsko –  Katar 40:15 (20:6)

29. ledna 2003 (20:30) - Caminha

 Polsko –  Katar 35:26 (18:11)

30. ledna 2003 (18:30) - Caminha

 Španělsko –  Island 32:31 (18:18)

30. ledna 2003 (20:30) - Caminha

Skupina B 

 S hvězdičkou = zápasy započítané ze základní skupiny.

 Německo –  Tunisko 30:21 (14:13)

29. ledna 2003 (14:15) - Póvoa de Varzim

 Srbsko –  Portugalsko 30:28 (18:7)

29. ledna 2003 (18:30) - Póvoa de Varzim

 Německo –  Srbsko 31:31 (15:16)

30. ledna 2003 (14:15) - Póvoa de Varzim

 Portugalsko –  Tunisko 27:26 (14:12)

30. ledna 2003 (20:30) - Póvoa de Varzim

Skupina C 

 S hvězdičkou = zápasy započítané ze základní skupiny.

 Chorvatsko –  Egypt 29:23 (13:11)

29. ledna 2003 (18:15) - Rio Maior

 Dánsko –  Rusko 28:35 (16:16)

29. ledna 2003 (20:30) - Rio Maior

 Rusko –  Egypt 29:22 (12:11)

30. ledna 2003 (18:15) - Rio Maior

 Chorvatsko –  Dánsko 33:27 (19:11)

30. ledna 2003 (20:30) - Rio Maior

Skupina D 

 S hvězdičkou = zápasy započítané ze základní skupiny.

 Švédsko –  Maďarsko 33:32 (17:17)

29. ledna 2003 (18:30) – Espinho

 Francie –  Slovinsko 31:22 (14:11)

29. ledna 2003 (20:30) – Espinho

 Švédsko –  Francie 24:30 (11:15)

30. ledna 2003 (18:30) – Espinho

 Slovinsko –  Maďarsko 25:28 (10:13)

30. ledna 2003 (20:30) – Espinho

Play off

Semifinále 
 Německo -  Francie 	23:22 (11:10)

1. února 2003 (15:00) - Lisabon

 Chorvatsko -  Španělsko 39:37 (31:31 , 26:26 , 9:14)

1. února 2003 (17:30) - Lisabon

Finále 
 Německo -  Chorvatsko 31:34 (18:20)

2. února 2003 (17:00) - Lisabon

O 3. místo 
 Francie -  Španělsko 27:22 (16:11)

2. února 2003 (14:30) - Lisabon

O 5. - 8. místo 
 Srbsko –  Maďarsko 33:34 2pp (27:27, 25:25, 12:11)

1. února 2003 (9:30) - Lisabon
 
 Island –  Rusko 27:30 (12:13)

1. února 2003 (12:00) - Lisabon

O 5. místo 
 Maďarsko –  Rusko 25:30 (11:16)

2. února 2003 (9:00) - Lisabon

O 7. místo 
 Srbsko –  Island 27:32 (13:16)

2. února 2003 (11:30) - Lisabon

Statistiky

Nejlepší střelci

Konečné pořadí

Externí odkazy 
 (de) Ergebnisse der Handball-WM 2003
 (en) Oficiální stránky IHF
 (en) Sportovní statistiky

Mistrovství světa v házené mužů
Házená v roce 2003
Házená v Portugalsku
Sportovní události v Portugalsku
Sport v Portugalsku v roce 2003